Der Flughafen Ban Houayxay (IATA: OUI, ICAO: VLHS) ist ein nationaler Flughafen in Ban Houayxay, der Hauptstadt der Provinz Bokeo im Norden von Laos. 

Er besteht aus einer asphaltierten Piste (1,472 × 45 m) sowie einem Terminal für Inlandflüge.

Inlandsverbindungen 
Lao Airlines fliegt nach Vientiane und Luang Prabang.

Weblinks 
 

Ban Houayxay
Ban Houayxay
Provinz Bokeo